

Definición 

Analizar un discurso es interesarse por las condiciones de empleo de la lengua, es decir, interesarse por las condiciones de producción, interpretación y circulación de los textos que lo componen. En el caso del discurso de transmisión de conocimiento estas condiciones se basan en la intención, consciente o inconsciente del productor, de aportar saberes nuevos al receptor.

Función didáctica 
 
La función didáctica se define como “hacer aprender” y “hacer saber”, lo que la diferencia de discursos similares como los mediáticos que se refieren a “saber ver”. El término didáctica se refiere tanto a la función de formación de los textos que se quieren “hacer aprender” como a sus propiedades retóricas: la ejemplificación, la explicación y la definición. La función de formación designa una situación de comunicación y sus condiciones de producción. Las propiedades retóricas se refieren a los procesos verbales de “hacer saber” y “hacer aprender”.

Diferencias con otros discursos 

Los discursos de transmisión de conocimiento también se diferencian de otros discursos como los divulgativos por los destinatarios a los que se dirigen. Estos destinatarios están fuertemente definidos y unidos a un cuadro institucional. Entre ellos se aceptan jerarquías, normas y rutinas.

TICE 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la educación (TICE) supone una serie de cambios tanto en la relación didáctica como en las condiciones de circulación, de producción y de consumo.

De acuerdo con Moirand, S. y Beacco, J. B., (1995) la relación didáctica tradicional no es simétrica, uno de los interlocutores posee un “saber” que el otro no tiene, este “saber” está confirmado por una posición institucional, científica o profesional. Con la introducción de las TICE se produce una disminución de la asimetría en las relaciones, pues el cambio de interlocutores es constante. El que posee el saber no siempre está respaldado por una posición institucional y a su vez es el que recibe el saber. En un foro, por ejemplo un mismo interlocutor asume los dos papeles. 

Las condiciones de circulación de este discurso son las que se han visto más afectadas por el cambio que supone la introducción de las TICE. El paso a soporte digital ha abierto el acceso de discursos de transmisión de conocimiento a un mayor número de destinatarios, sobre todo desde el desarrollo de Internet. Las condiciones de producción y de consumo también se han visto alteradas, sobre todo en los últimos años con el desarrollo de plataformas virtuales didácticas capaces de generar de forma sencilla miles de cursos distintos, dependiendo de las necesidades de los participantes involucrados en el discurso. En estas plataformas existen espacios abiertos a la interacción, los entornos virtuales de aprendizaje o enseñanza (EVA/E), en los que el “saber” es creado de forma colectiva, los participantes que lo producen lo consumen.

De acuerdo con Sánchez, P,J (2010) El aprendizaje, como todo fenómeno subjetivo, posee un carácter complejo y susceptible de ser analizado desde diferentes puntos de vista o enfoques, ya que el hombre, por su propia plasticidad, es capaz de aprender de múltiples y variadas formas. No existe una única vía de asimilar o interiorizar los conocimientos y las habilidades, pretender algo así es despojar de complejidad a este fenómeno y esquematizar su análisis.
Consideramos la Tesis de que en el futuro, la velocidad de apropiación de conocimientos a partir de los avances científico-técnicos  será varias veces mayor  que la actual y en este contexto histórico del progreso humano no escapa el desarrollo de una pedagogía que pueda hacer viable este criterio, partiendo siempre de que esta  tiene que estar sustentada por una teoría pedagógica  y una  psicopedagogía que responda a una experiencia dialéctica del conocimiento humano. Los productos tecnológicos constituyen uno de los resultados de la actividad creativa del hombre. Ellos completan y adecuan el cuadro de la realidad a las necesidades de la sociedad.

Bibliografía 

MOIRAND, S. y BEACCO, J. B. (1995) " Autour des discourse de transmission de connaisances " en Langages 117, 32 a 53.

Sánchez,P, J ''Licenciado en Economía,Enrique peña nieto

Análisis del discurso